Саломе́я — женское имя, несколько раз упоминающееся в христианском предании. Может означать:

Имя

Библейские персонажи 
 Саломея — царевна иудейская, самая знаменитая обладательница этого имени, погубившая Иоанна Крестителя.
 Саломея-мироносица — одна из жен-мироносиц, мать апостолов Иакова и Иоанна.
 Саломея-повитуха — повивальная бабка, принимавшая роды у Богоматери.

Святые 
 Блаженная Саломея (1211—1286) — польская принцесса, жена королевича Коломана.
 Саломея Грузинка (ум. между 1272 и 1277) — грузинская святая.
 Саломея Уджармская (IV век) — грузинская святая, сподвижница святой Нины. День памяти .

Учёные 
 Мария Саломея Склодовская-Кюри

Художественные произведения 
 «Саломея» — опера Рихарда Штрауса.
 «Саломея» — пьеса Оскара Уайльда.
 «Саломея» — фильм Гордона Эдвардса 1918 года.
 «Саломея» — фильм Чарльза Брайанта 1923 года.
 «Саломея» — фильм-спектакль Ольги Куксинской 1992 года.
 «Саломея» — сериал Леонида Пчёлкина 2001 года.

Прочее 
 (562) Саломея — астероид, открытый в 1905 году.

См. также